Peter Kevin Dineen (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Issu d'une célèbre famille de joueurs et entraîneurs, il ne joue que treize parties dans la Ligue nationale de hockey. Entre 1980 et 1991, il évolue généralement dans la Ligue américaine de hockey et termine sa carrière dans la Ligue internationale de hockey.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1977-1978 ||Chiefs de Kamloops ||BCJHL ||56 ||13 ||31 ||44 ||160 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 ||Breakers de Seattle ||WCJHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 ||Canadians de Kingston ||OMJHL ||60 ||7 ||14 ||21 ||70 ||11 ||2 ||6 ||8 ||29
|- 
|1979-1980 ||Canadians de Kingston ||OMJHL ||32 ||4 ||10 ||14 ||54 ||3 ||0 ||0 ||0 ||13
|-
|1980-1981 ||Mariners du Maine ||LAH ||41 ||6 ||7 ||13 ||100 ||16 ||1 ||2 ||3 ||82
|- 
|1981-1982 ||Mariners du Maine ||LAH ||71 ||6 ||14 ||20 ||156 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1982-1983 ||Mariners du Maine ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 ||Alpines de Moncton ||LAH ||59 ||0 ||10 ||10 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1983-1984 ||Alpines de Moncton ||LAH ||63 ||0 ||10 ||10 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1983-1984 ||Bears de Hershey ||LAH ||12 ||0 ||1 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 ||Bears de Hershey ||LAH ||79 ||4 ||19 ||23 ||144 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1985-1986 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||11 ||0 ||1 ||1 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1985-1986 ||Golden Flames de Moncton ||LAH ||55 ||5 ||13 ||18 ||136 ||9 ||1 ||0 ||1 ||9
|-
|1986-1987 ||Nighthawks de New Haven ||LAH ||59 ||2 ||17 ||19 ||140 ||7 ||0 ||1 ||1 ||27
|- 
|1986-1987 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||11 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||76 ||8 ||26 ||34 ||137 ||11 ||0 ||2 ||2 ||20
|- 
|1988-1989 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||32 ||2 ||12 ||14 ||61 ||17 ||2 ||5 ||7 ||22
|-
|1989-1990 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||27 ||3 ||6 ||9 ||28 ||6 ||0 ||1 ||1 ||10
|- 
|1989-1990 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Gulls de San Diego ||LIH ||24 ||0 ||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-

| 13 || 0 || 2 || 2 || 13 || - || - || - || - || -

Parenté dans le sport 
Fils de Bill Dineen
Frère de Gord et Kevin Dineen

Références 

Naissance en novembre 1960
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Joueur des Alpines de Moncton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Golden Flames de Moncton
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Défenseur de hockey sur glace